Stribor može značiti:
 Stribog (Stribor), slavenski bog vjetra i šume
 HD 75898 (Stribor), zvijezda u zviježđu Risa, nazvana po slavenskom bogu Striboru

Ostalo
 Stribog (sastav), hrvatski black/folk metal sastav